БТЗ-52767 — российский троллейбус, производившийся на Башкирском троллейбусном заводе (БТЗ) с декабря 2009 до 2012 года, когда его заменил БТЗ-52768 с модификациями БТЗ-52768А и БТЗ-52768Р, которые имеют мало отличий.

История 
Представлен в 2010 году вместе с НЕФАЗ-БТЗ-52765 в Уфе.

Наряду с готовыми троллейбусами, БТЗ поставлял заказчикам своей продукции кузова разной степени комплектности, которые использовались при капитально-восстановительном ремонте (КВР) старых троллейбусов марки ЗиУ-682 (ЗиУ-9) (на заказ). Также на заказ устанавливались инвалидный подъёмник, навигационная спутниковая система ГЛОНАСС, климат-контроль.

Города эксплуатации 
 Стерлитамак
 Уфа
 Кемерово
 Ижевск
 Березники
 Киров

Модификации 
 БТЗ-52767А — асинхронный ТЭД
 БТЗ-52767Р — РКСУ
 БТЗ-52767 — КВР троллейбусов БТЗ-5276-04, также собирался на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 БТЗ-52767
 БТЗ-52767А
 БТЗ-52767А
 БТЗ-52767Р

Троллейбусы БТЗ